Snacks – extended play di Jax Jones del 2018
 Snacks (Supersize) – album di Jax Jones del 2019
 Snacks – soprannome di Damon Harrison, giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Snack (disambigua)